Финал Кубка Франции по футболу 2014 года прошёл в субботу, 3 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени в Париже и стал 97-м финалом Кубка Франции. В финале встретились «Генгам» и «Ренн». Генгам победил Ренн в Бретонском дерби со счётом 2:0 и стал двукратным обладателем Кубка Франции. Генгам получил право играть в групповом этапе Лиги Европы и участвовать в Суперкубке Франции против чемпионов чемпионата Франции 2013/14 Пари Сен-Жермен.

Путь к финалу

Перед матчем 
Ренн в 6-й раз в истории участвует в финале Кубка Франции. В 1965 и в 1971 году клуб выигрывал трофей, а в 1922, 1935 и в 2009 году получал лишь серебряные медали.

Генгам в 3-й раз в истории участвует в финале Кубка Франции. В 1997 году проиграл по пенальти Ницце, а в 2009 году обыграл Ренн со счётом 1:2 в пользу клуба из Генгана.

Матч

Ссылки 

 Отчёт на soccer365.ru
 Отчёт на soccerway.com

2014
Франция
Кубок Франции 2014
Кубок Франции 2014
Май 2014 года
События 3 мая
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2014 году